Сан-Хуан-де-ла-Нава ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло. Занимает площадь 60,78 км². Население — 513 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы